Der Maserati Grecale ist nach dem rund fünf Meter langen Levante das zweite Sport Utility Vehicle des italienischen Automobilherstellers Maserati.

Geschichte 
Ursprünglich sollte das Fahrzeug im November 2021 vorgestellt werden. Wegen Lieferengpässen durch die Chipkrise verschob Maserati die Vorstellung jedoch in den März 2022. Auf zwei Exemplare limitiert ist das Sondermodell Fuoriserie Edition, das in Zusammenarbeit mit Mattel entstand und im Oktober 2022 vorgestellt wurde. Es ist in Anlehnung an Barbie in Rosa lackiert.

Technisch basiert das SUV auf der Giorgio-Plattform, die auch der Alfa Romeo Stelvio nutzt, beim Grecale aber stark modifiziert wurde. Mit diesem wird er auch zusammen im FCA-Werk Cassino gebaut. Benannt ist der Wagen nach dem im Mittelmeerraum vorkommenden Nordostwind Gregale.

Technische Daten 
Zum Marktstart wird der Grecale von einem 2,0 Liter R4 Ottomotor, aus dem Alfa Romeo Stelvio, mit 221 kW (300 PS) oder 243 kW (330 PS) oder mit dem Nettuno (ital. für Neptun) genannten 3,0 Liter V6 Ottomotor, aus dem Maserati MC20, mit 390 kW (530 PS) angetrieben. Der 2,0 Liter ist beim Grecale, im Gegensatz zum Alfa Romeo Stelvio, als Mild-Hybrid ausgeführt und verfügt um bis zu 37 kW (50 PS) mehr Leistung. Der 3,0 Liter V6 hingegen leistet beim Grecale 74 kW (100 PS) weniger als im MC20. Alle drei Motorisierungen haben ein 8-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb. Ab 2023 soll das Fahrzeug auch als reines Elektroauto Grecale Folgore (ital. für Blitz) mit einem 105-kWh-Akku und einer 400-Volt-Schnellladetechnik in den Handel kommen.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 451 Maserati Grecale neu zugelassen. 338 davon waren hybridisiert.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi
Elektroautomodell